The Big Bang is de Engelse benaming voor de Oerknal.

Daarnaast kan (The) Big Bang ook verwijzen naar:

Muziekwereld 
 Big Bang (band), Koreaanse band van platenlabel YG Entertainment
 The Big Bang (Busta Rhymes), een album van Busta Rhymes
 Big Bang (Shoko Nakagawa), een album van Shoko Nakagawa

Film en televisie 
 The Big Bang (film), een animatiefilm
 The Big Bang (2010), een Amerikaanse film uit 2010 
 The Big Bang (televisieserie), een wetenschapsprogramma voor kinderen
 The Big Bang (documentaire), een documentaire uit 1989 van James Toback

Overige 
 Big Bang-motor
 Big Bang (boek), een boek van Simon Singh
 Big Bang (informatica), een uitrolstrategie, waarbij alle componenten van computers/netwerken worden vervangen
 Big Bang (Bobbejaanland), een Hara Kiri Raft Slide in Bobbejaanland
 De deregulering van de financiële markten in London (1986), zie Financialisering